Гилијам има више значења:
 Округ Гилијам (Орегон)
 Гилијам (Луизијана)
 Гилијам (Мисури)